Patatje oorlog (film), een Nederlandse kinderfilm uit 2011
 een patatmaaltijd in een bepaalde samenstelling; zie hiervoor het artikel Friet